Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Verdasco che ha battuto in finale Alun Jones 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Fernando Verdasco (Campione)
 Olivier Rochus (primo turno)
 Chris Guccione (semifinali)
 Iván Navarro (primo turno)

 Dick Norman (primo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)
 Rainer Schüttler (quarti di finale)
 Younes El Aynaoui (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2007